Владимир Николаевич Деев (21 января 1925 — 29 октября 1944) — красноармеец, стрелок, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 21 января 1925 года в Омске в семье рабочего. 

В 1938 году с родителями переехал в Ульяновск. После окончания семилетки работал на Машиностроительном заводе им. Володарского.

Летом 1942 года под Севастополем погибает старший брат – Аркадий. И тогда Владимир настойчиво добивается, чтобы его призвали в армию. С 1943 года на фронте. Участвует в боях под Ленинградом и в Эстонии. 

В июле 1944 года одним из первых переправился через реку Нарва, на шоссе Нарва–Таллин гранатами подавил ДЗОТ, подбил танк, поджёг 7 автомашин противника, захватил 7 пленных. Был представлен к званию Героя Советского Союза. Когда освобождение Эстонии уже завершалось, в боях за полуостров Сырве, при попытке подавить ДЗОТ был смертельно ранен осколком гранаты.
 
Умер в госпитале 29 октября 1944 года.  

Звание Героя Советского Союза присвоено указом от 24 марта 1945 года (посмертно). 

Похоронен на кладбище Вананымме, в местечке Метсалыука.

Память 
 Именем Деева в 1959 году был назван военный городок () в Эстонии на острове Сааремаа (современный Каруярве).
 Улица Деева в Ульяновске.
 В 1965 году школе в Ульяновске присвоено его имя (гимназия № 44).
 В «столице» эстонского острова Сааремаа городе Кингисеппе был установлен памятник, названа улица (в настоящее время — улица Аллеэ ()).
 В 1958 году возле ДК 1 Мая на Нижней Террасе был установлен Бюст-памятник Герою, а в 2007 году он был перенесён на территорию гимназии № 44, носящее его имя.
 в Ульяновске существует Детский оздоровительный лагерь имени В. Н. Деева. 
 В 2016 году на Аллее Славы у ДК имени 1-го Мая (Ульяновск) установлен памятник «Герою Дееву В. Н.». 
 Имя Владимира Деева нанесено на стелу «Герои-володарцы» в городе Ульяновск.                                                                                                                                                         
 На стене школы № 5 в Ульяновске, в которой он учился, установлена мемориальная доска.

Награды 
 Герой Советского Союза;
 орден Ленина;
 медаль «За оборону Ленинграда».

Литература 
 Буров А. В. Твои герои, Ленинград. — Ленинград: Лениздат, 1970.
 Герои войны. — Таллин, 1984.

Примечания

Ссылки 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Эстонии